Stövertjärn kan syfta på:

Stövertjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Stövertjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (3,87 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn